Эркень:

 Эркень — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт.
 Эркень, Иштван (1912—1979) — венгерский прозаик и драматург, основоположник венгерского театра абсурда.